A106 (Frankrijk) - snelweg in Frankrijk
 A106 (Verenigd Koninkrijk) - weg in Engeland, Verenigd Koninkrijk
 A106 (Rusland) - snelweg in Rusland